Римский полумарафон (ит. Roma Ostia Mezza Maratona— ежегодный полумарафон, который проходит в Риме, Италия. Старт пробега начинается в квартале всемирной выставки, а финиш пробега находится в районе Остия. Является самым популярным полумарафоном в Италии. Проводится с 1974 года в конце февраля или начале марта. В последние годы в соревнованиях принимают участие более 10 000 человек. По классификации IAAF имеет золотой статус.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Полумарафоны
Международные спортивные соревнования в Риме